Llista d'asteroides del 134.001 al 135.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 134001–134100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 134101–134200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 134201–134300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 134301–134400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 134401–134500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 134501–134600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 134601–134700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 134701–134800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 134801–134900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 134901–135000 [ modifica]